Doktor steht für:

 Doktor (weibl.: Doktorin, von lateinisch: docere ‚lehren‘ oder doctus ‚gelehrt‘ bzw. doctor, weibl. doctrix, Abkürzung Dr., Plural Doktoren, lat. doctores, Abkürzung Dres.), der höchste akademische Grad
 den aus den USA stammenden akademischen Grad Ph.D.
 umgangssprachliche Bezeichnung für einen Arzt

Doktor ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Doktor (1885–1949), österreichischer Violinist und Bratschist
 Martin Doktor (* 1974), tschechischer Kanute
 Paul Doktor (1917–1989), österreichisch-amerikanischer Violinist und Dirigent

Doktor ist der Titel von:

 Doktor (1962), jugoslawische Filmkomödie von Soja Jovanovic
 Doktor (1985), jugoslawisches Filmdrama von Vojko Duletic

Siehe auch:

 Doctor
 Doctor Who
 Doktor Dolittle
 Dottore